Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund inaugurowały sezon 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 2 – 6 grudnia. Rywalizowano w biegu indywidualnym, sprincie oraz biegu sztafetowym. 
 
Pierwszą konkurencję, bieg indywidualny kobiet, wygrała reprezentantka Szwecji Helena Jonsson. Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej pucharu świata 2008/2009 okazała się lepsza od swojej rodaczki Anna Carin Zidek oraz Białorusinki Darii Domraczewej. Wśród panów najlepszy okazał się Norweg Emil Hegle Svendsen, który na mecie wyprzedził Amerykanina Tima Burke oraz Austriaka Christopha Sumanna .

Biegi sprinterskie zarówno u kobiet jak i u panów zakończyły się triumfem Norwegów. Najpierw Tora Berger, zwyciężyła bieg na 7,5 km, pokonując Rosjankę Olgę Miedwiedcewą oraz Finkę Kaisę Mäkäräinen, zaś trzy godziny później najlepszy okazał się Ole Einar Bjørndalen, który „pozostawił w tyle” Svendsena oraz Burke’a. Reprezentant „kraju fiordów” odniósł 90 zwycięstwo w karierze (89 w biathlonie oraz jedno w biegach narciarskich) .

Ostatniego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe. Niespodzianką sprawili Francuzi, którzy pokonali faworyzowanych Norwegów oraz Austriaków. Wśród pań glorię zwycięstwa odebrały Niemki. Drugie miejsce na podium zajęły Rosjanki, zaś trzecie Francuzki .

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne - 2.12.2008, 3.12.2008

Mężczyźni 
Do zawodów zgłoszonych zostało 136 zawodników. Na starcie wycofali się  Lowell Bailey i  Michaił Siamionau, a trasy nie ukończyli  Nemanja Košarac i  Priit Viks. Zdyskwalifikowany został  Markus Windisch. Wszystkie strzały trafione uzyskali  Ołeksandr Biłanenko (18. miejsce) i  Kevin Patzoldt (69. miejsce).

Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 116 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Éva Tófalvi,  Kari Henneseid Eie i  Žanna Juškāne, a trasy nie ukończyła  Pauline Macabies. Wszystkie strzały trafione uzyskały  Oksana Chwostenko (5. miejsce),  Michela Ponza (8. miejsce),  Dijana Grudiček-Ravnikar (16. miejsce) i  Fuyuko Suzuki (19. miejsce)
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sprinty - 5.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 136 zawodników. Na starcie wycofali się  Zhang Chengye,  Friedrich Pinter i  Ołeh Bereżny, a trasy nie ukończył  Ołeksandr Biłanenko. Zdyskwalifikowany został  Andrejs Rastorgujevs.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 118 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Anna Lebiediewa,  Megan Tandy,  Olga Nazarowa i  Sandra Keith, a trasy nie ukończyły  Chu Kyoung-mi,  Mari Laukkanen i  Yu Shumei.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Sztafety - 6.12.2008

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 26 sztafet. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 20 sztafet. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
2009 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund